Olaszország
Cinto Caomaggiore, település Olaszországban, Veneto régióban, Velence megyében
Cinto Euganeo, település Olaszországban, Veneto régióban, Padova megyében